Sea Life peut faire référence à :
 Sea Life Centres est un ensemble de 32 aquariums situés en Europe, aux États-Unis et en Océanie
Autres aquariums
 Sea Life Park Hawaii
 Sea Life Park Vallarta
 Tokyo Sea Life Park

 Sea Life Park Empire un jeu vidéo